Восто́чный Олоро́н-Сент-Мари́ () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6427. Всего в кантон Восточный Олорон-Сент-Мари входили 17 коммун, из них главной коммуной являлась Олорон-Сент-Мари.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 12 393 человека.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Восточный Олорон-Сент-Мари на сайте INSEE 
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE 

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи